«Широкий фронт» () — политическая коалиция левых партий и движений Перу.

История 
Коалиция «Широкий фронт» была зарегистрирована как политическая партия в марте 2012 года в Национальном совете по выборам. В июле 2012 года пять конгрессменов партии «Народное действие», четыре депутата, которые были избраны от «Перу побеждает», и один депутат, перешедший из «Силы 2011», перешли в Широкий фронт, сформировав объединённую парламентскую группу под названием «Народное действие - Широкий фронт». 

В июне 2013 года организация была преобразована в «Широкий фронт за справедливость, жизнь и свободу» (). В 2015 году Вероника Мендоса была избрана кандидатом в президенты от Фронта на всеобщих выборах 2016 года.

На выборах в Конгресс 2016 года Широкий фронт получил 13,9% голосов и 20 из 130 мест. Кандидат в президенты Фронта Мендоса заняла третье место, набрав 18,7% бюллетеней.

24–25 сентября 2016 года в Лиме альянс провёл свой 2-й Национальный конгресс. Вероника Мендоса в 2017 году создала собственную партию «Новое Перу», обособленную от Широкого фронта.

Участие в выборах

Парламентские выборы

Президентские выборы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Политические партии Перу
Социалистические партии
Коалиции партий